Sigle

Tempo dell'Europa Centrale – Fuso orario dell'Europa centrale

Codici 
 TEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Telêmaco Borba (Brasile)
 TEC – codice vettore ICAO di TEA Cyprus

Fisica 
 TEC (Total Electron Content) – contenuto totale di elettroni

Informatica 
 TEC (Threshold Exceeds Condition) – funzioni di monitoraggio dell'hardware in alcuni software nella tecnologia SMART

Medicina 
 TEC (Terapia elettroconvulsivante) – elettroshock

Trasporti 
 TEC (Transport En Commun) – nome commerciale utilizzato dalla Société Régionale Wallonne du Transport, azienda di trasporto pubblico della Vallonia (Belgio)